Termin -{S53}- ima više značenja.

 S-oznake, S53: Izbegavati izlaganje-primeniti posebnim instrukcijama pre korišćenja
 Saviem, model autobusa